ulazna pjesma (crkvena glazba)
ulazna pjesma (vjenčanje)
ulazna pjesma (kazalište)
ulazna pjesma (borilački športovi)